S'intitolano così due compilation di Rod Stewart:

The Best of Rod Stewart del 1976
The Best of Rod Stewart del 1989